Saitijew ist der Familienname folgender Personen:
Adam Chamidowitsch Saitijew (* 1977), russischer Ringer
Buwaissar Chamidowitsch Saitijew (* 1975), russischer Ringer